XEU est un code, qui signifie :
 ECU, l'unité de compte européen, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies) ; maintenant disparue, remplacée par l'euro ;

Autres 
 XEU est le second album du rappeur Vald qui sort le .

Code